Kulbing ist der Ortsname von

 Kulbing (Baiern), Ortsteil der Gemeinde Baiern, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Kulbing (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Kolbing
 Külbingen